Afrocyclops herringi – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 2006 roku przez rosyjskiego zoologa Wiktora Rościsławowicza Aleksiejewa i tajlandzkiego zoologa Sanoamuang La-orsi.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Afrocyclops herringi Alekseev & Sanoamuang, 2006. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op
 Alekseev V.R.1, Sanoamuang La-orsi2. 2007. Biodiversity of cyclopoid copepods in Thailand — with a description of Afrocyclops henrii sp.n. // Arthropoda Selecta. Vol.15 (for 2006). No.4: 277–290, Journals of KMK

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2006 roku